Lamu puede referirse a:

 Lamu, ciudad keniana.
 Archipiélago de Lamu, grupo de islas en el océano Indíco.
 Isla de Lamu, isla parte del archipiélago homónimo.
 Condado de Lamu, condado de Kenia.
 Urusei Yatsura, serie de manga y anime conocida como Lamu en España.
 Lum Invader, la protagonista de la serie de manga y anime Urusei Yatsura.
 Lamu, especie ficticia de animal que aparece en la trilogía Memorias de Idhún.